TBL ist eine Abkürzung für:

 Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web
 Transmission Balise-Locomotive, ein belgisches Zugsicherungssystem; siehe TBL
 Türkiye Basketbol Ligi, professionelle Basketballspielklasse in der Türkei
 Turbulent Boundary Layer (deutsch: turbulente Grenzschicht), ein Begriff aus der Strömungslehre
 Through Bill of Lading (deutsch: Durchfrachtkonnossement), ein Begriff aus dem Transportrecht, siehe Konnossement#Durchkonnossement

TBl ist eine Abkürzung für:
 Taubblind, einem Merkzeichen im Schwerbehindertenausweis

Tbl. ist eine Abkürzung für:
 Tablette
 Titelblatt

TBL